Biografies:
 Antoni Igual Úbeda (València, 1907-1983), escriptor i intel·lectual valencià.
 José Igual Torres, advocat i polític valencià.
 Josep Igual i Febrer (Benicarló, 1966), periodista, cantant i escriptor.
 Història: Iguals, classe social de l'antiga Esparta
 Informàtica: D'igual a igual, sistema de comunicació que no té clients ni servidors fixos.
 Matemàtiques Signe igual, identitat de dues expressions.
 Música: Temperament igual, temperament musical o sistema d'afinació.